Capriccio nr. 1 (Balada), een compositie van Leonardo Balada
 Capriccio nr. 1 (Bridge), een compositie van Frank Bridge